Geipel ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Andreas Geipel (* 1979), deutscher Eishockeyspieler
 Andreas J. Geipel (* 1966), deutscher Jurist und Ringer
 Baldur Geipel (* 1933), Bildhauer und freischaffender Künstler

 Finn Geipel (* 1958), deutscher Architekt
 Gustav Adolf Geipel (1900–1945), sudetendeutscher Ingenieur, Kaufmann und Kommunalpolitiker
 Horst Geipel (1923–1997), deutscher Politiker (CDU) und Mitglied des Hessischen Landtags
 Ines Geipel (* 1960), deutsche Leichtathletin, Schriftstellerin und Hochschullehrerin
 Kurt Geipel (1902–1944), deutscher Aquarellmaler und Entwerfer
 Lars Geipel (* 1975), deutscher Handballschiedsrichter
 Norbert Geipel (1928–2008), deutscher Politiker (SED)
 Paul Rudolf Geipel (1869–1956), deutscher Pathologe
 Philip Geipel (* 1980), deutscher Rennfahrer
 Robert Geipel (1929–2017), deutscher Geograph
 Roland Geipel (* 1939), deutscher evangelischer Geistlicher

Siehe auch 
 Maschinenfabrik Geipel, ehemalige Maschinenfabrik
 Geipelburg

Familienname
Deutscher Personenname